Комо́н-сюр-Орн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на захід від Парижа, 27 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Комон-сюр-Орн, Кюрсі-сюр-Орн, Амар, Сен-Мартен-де-Саллан i Тюрі-Аркур було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Ом.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Комон-сюр-Орн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Комон-сюр-Орн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос